Брубейкер () — неоднозначный термин.

Фамилия 
 Брубейкер, Рокни — американский фигурист.
 Брубейкер, Эд — американский автор комиксов.

Другое 
 «Брубэйкер» — фильм.